Клесино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Клесино — деревня в Вилейском районе Минской области.

Россия 
 Клесино — деревня в Себежском районе Псковской области.